Сухая — река на Кольском полуострове. Правый и крупнейший приток Иоканги. Длина — 97 км. Площадь бассейна — 1340 км².

Исток расположен на севере возвышенности Кейвы на горе Длинный Хребет. Проходит через Сухое озеро.

Крупнейшие притоки: Золотая и Сёмужья. Питание в основном снеговое и дождевое.

Берега в верхнем течении низкие болотистые, в нижнем каньонообразные. Порожиста, образует водопады.

Населённых пунктов на реке нет.

Примечания

Ссылки 
 Топографическая карта

Притоки Иоканги
Реки Ловозерского района